Статистична модель ядра (Я. І. Френкель - 1936 Л. Л. Ландау - 1937)

При більш високій енергії збудження (6-7 МеВ) число рівнів в середніх і важких ядрах дуже велике, а, отже, відстань між рівнями мала. Встановити при цих умовах квантові властивості кожного окремого рівня і неможливо, і не потрібно. Доцільно ввести поняття щільність рівнів з даними спіном, ізоспіном і т. д., тобто число рівнів з даними характеристиками, що припадають на одиничний інтервал енергії.

Залежність щільності рівнів енергії описується за допомогою статичної (Термодинамічної) моделі ядра, яка розглядає порушення як нагрів фермі - газу (точніше, ферми - рідини) нуклонів, пов'язуючи енергію збудження з температурою нагріву ядра.

Ця модель непогано описує не тільки розподіл рівнів, а й розподіл ймовірностей випромінювання - квантів при переході між вищими збудженими станами ядра атома. Статистична модель ядра дозволяє врахувати і поправки, пов'язані з наявністю в ядрі оболонок.